Le syndicat mixte du sud-est de la Marne (SYMSEM) est membre du Syndicat de valorisation des ordures ménagères de la Marne (SYVALOM) et regroupe 130 des 610 communes adhérentes.

Le SYMSEM organise la collecte des déchets qui seront valorisés par le SYVALOM sur leur site de La Veuve.

Historique 
 En 2012, le syndicat fusionne avec le SMIR du Bocage et de Champagne et passe de 85 à 130 communes.

Communes adhérentes

Lien externe 
 

Gestion des déchets dans la Marne
Syndicat mixte